37. Mistrzostwa Świata w Biathlonie odbyły się 24 marca 2002 roku w Oslo. Rozgrywano tylko bieg masowy, który nie znalazł się w programie Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2002. Polskę reprezentował tylko Tomasz Sikora, który w rywalizacji mężczyzn zajął 25. miejsce.

Mężczyźni

Bieg masowy

Kobiety

Bieg masowy

Klasyfikacja medalowa

Linki zewnętrzne 
 skisport365.com: WSC 2002 15 km Mass Start 
 skisport365.com: WSC 2002 12.5 km Mass Start 

Mistrzostwa świata w biathlonie
2002 w sportach zimowych
Biathlon w Norwegii